Сергéй Евгéньевич Вóронов (род. 3 октября 1987, Москва) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Двукратный чемпион России (2008, 2009), серебряный призёр чемпионата Европы (2014), бронзовый призёр финала Гран-при (2014/15) и серебряный призёр командного чемпионата мира (2015). 

Мастер спорта России международного класса. По завершении соревновательной карьеры — тренер по фигурному катанию. В 2021 году сменил Куралай Узурову на посту главного тренера сборной Казахстана.

Наряду с Константином Меньшовым и Елизаветой Туктамышевой, является рекордсменом по числу участий в чемпионате России (2005—2018, 2020, 15 раз).

Карьера 
Начал заниматься фигурным катанием в 1991 году в Москве, в секции, в которую его записали родители. Тренировался под руководством Рафаэля Арутюняна. В 2002 году, в связи с тем, что Арутюнян переехал работать в США, а 13-летний Сергей не мог поехать с ним без родителей, перебрался в Санкт-Петербург к Галине Кашиной. Позже Воронов снова сменил тренера, новым наставником стал Алексей Урманов.

В 2005 году впервые выиграл медаль (серебро) юниорского чемпионата России, завоевал право поехать на чемпионат мира среди юниоров, но там Сергею пришлось сняться с соревнований после квалификационного раунда из-за травмы.

В следующем сезоне Воронов снова завоёвывает вторые места на чемпионате России и мира среди юниоров.

В сезоне 2006—2007 годов впервые принял участие в этапах серии Гран-при. На «взрослом» чемпионате России он становится только 6-м и не попадает на чемпионат Европы 2007 года. Удачно выступил на Универсиаде в 2007 году, где занял пятое место. Затем выиграв чемпионат страны среди юниоров и бронзу на мировом юниорском первенстве, получает право выступить на чемпионате мира в Токио, где становится 19-м.

Сезон 2007—2008 годов начался с проблем со здоровьем. Несмотря на то, что травма не позволила Сергею весь сезон выполнять зубцовые прыжки, он выиграл первую для себя медаль этапа Гран-При, потом стал чемпионом страны и успешно выступил на чемпионатах Европы и мира, заняв на них 4 и 7 места соответственно.

В серии Гран-при сезона 2008—2009 выступил неудачно: стал шестым на этапе «Skate Canada» и седьмым на «Cup of Russia». После этого за оставшийся месяц до чемпионата России совместно с тренером принял решение поменять короткую программу, так как был недоволен выбором музыки. В декабре 2008 года подтвердил свой титул чемпиона страны. На чемпионате Европы 2009 года был шестым после исполнения короткой программы, но оказался 13-м в произвольной и в итоге попал лишь на девятое место. После этого результата на Воронова обрушился шквал критики со стороны тренеров и функционеров Федерации фигурного катания России. Спортсмена обвиняли в лени и недостаточном внимании к тренировкам. Похоже ситуация сложилась и на чемпионате мира. Воронов был 9-м после короткой программы, но в произвольной оказался на 14-м месте и занял итоговое 13-е место. Впрочем, этот результат в совокупности с 10-м местом Андрея Лутая сохранил для России два места в мужском одиночном катании на чемпионат мира 2010 и обеспечил две путёвки на Олимпиаду в Ванкувере.
В конце сезона принял участие в первом в истории командном чемпионате мира по фигурному катанию, где в личном зачёте был 7-м, а команда России заняла пятое место.

В сезоне 2009—2010 выступал неровно: был вторым на турнире «Finlandia Trophy», 6-м на этапе Гран-при в Париже, затем выиграл серебро этапа в Китае. На чемпионате России занял второе место вслед за Евгением Плющенко и вошёл с команду на чемпионат Европы. На европейском первенстве сорвал короткую программу — занял 17-е место, в произвольной был 12-м, а в итоге оказался на 14-м месте. По результатам выступления на чемпионате Федерация фигурного катания России приняла решение направить на Олимпийские игры в Ванкувере фигуриста занявшего третье место на национальном турнире — Артёма Бородулина, а Сергея включить в состав лишь в качестве запасного.

На чемпионат мира 2010 года в Турине Сергей также был заявлен запасным, но в связи с отказом Евгения Плющенко от соревнований по медицинским показаниям получил право на участие в турнире. Выступив также неудачно на мировом первенстве — 14-е место, Воронов принял решение о прекращении сотрудничества с Алексеем Урмановым и возвращении в Москву.

Новым тренером спортсмена стал вернувшийся из США Николай Морозов, сотрудничество с которым закончилось по окончании сезона 2012/13. 16 мая 2013 года исполком ФФККР утвердил переход в группу Этери Тутберидзе. На Чемпионате Европы чисто исполнил короткую программу с каскадом четверной тулуп — тройной тулуп, а в произвольной — два четверных и шесть тройных прыжков, впервые в своей карьере выиграл серебряную медаль. На Олимпиаду в Сочи Сергей не отобрался, так как по одной квоте в мужском одиночном катании выступил Е.Плющенко.

Сезон 2014/15 Сергей начал с турнира в Германии, где занял четвёртое место. В Москве через 1,5 месяца он выступил на российском этапе Гран-при. Чисто откатал короткую программу с каскадом четверной тулуп — тройной тулуп (оценка впервые превысила 90 баллов) и закрепился на втором месте. На следующий день выполнил четверной тулуп и два тройных акселя в произвольной и финишировал вторым. На последнем этапе Гран-при в Осаке Воронов после короткой программы занимал 4-е место, однако сумел собраться на произвольную и финишировал вторым. Тем самым Сергей впервые завоевал право на участие в финале Гран-при.В финале Гран-при, исполнив по одному четверному прыжку в обеих программах, выиграл бронзовую медаль, которая является первой медалью российского одиночного катания у мужчин после победы Евгения Плющенко в финале Гран-при 2004 года. На российском чемпионате выиграл произвольную программу, но по сумме двух видов уступил Максиму Ковтуну. На чемпионате Европы 2015 года в короткой программе вместо тройного акселя сделал двойной, а в произвольной ошибся при выполнении каскада четверной тулуп — тройной тулуп, став бронзовым призёром. На чемпионате мира в Шанхае в короткой программе, несмотря на ошибку в каскаде, Сергей шёл на 4-м месте. Однако сказалась старая травма, и в произвольной программе лишь с пятью тройными прыжками и досадным повтором двойного тулупа, из-за чего ему не был засчитан каскад из трёх прыжков, он был лишь на 17 месте. В середине апреля на заключительном старте сезоне на командном чемпионате мира в Японии Сергей выступил удачно в обоих видах программ и вернулся домой с серебряной медалью.

Сезон 2015/16 Воронов начал в Финляндии Finlandia Trophy, где лидировал после короткой программы. Однако неудачно выступил в произвольной и занял общее третье место.. Через месяц последовало выступление на Кубке Китая в серии Гран-при, в короткой программе четверной прыжок исполнил с недокрутом, повторил эту ошибку на обоих четверных в произвольной и оказался только на пятом месте. На этапе Гран-при в России в короткой программе явных ошибок не допустил, но в произвольной был неудачно исполнен четверной тулуп, каскад с тройным акселем, каскад из трех прыжков, вследствие чего фигурист выступил хуже. На национальном чемпионате выступил не совсем удачно, финишировал на пятом месте и не отобрался в сборную. 10 марта 2016 Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила, что Воронов покинул группу Тутберидзе и перешёл к Инне Гончаренко.

Новый предолимпийский сезон российский фигурист начал на Мемориале Непелы в Словакии, исполнил два четверных тулупа в обеих программах, уверенно занял первое место. В середине октября российский фигурист выступал на этапе Гран-при в Чикаго, где на Кубке Америки занял место в середине таблицы. В середине ноября он принял участие на своём втором в этом сезоне этапе Гран-при в Пекине, где на Кубке Китая занял в упорной борьбе третье место. В последние дни ноября, незадолго до начала национального чемпионата, Сергей сделал заявление, что он не ставит своей целью участие в следующем году в зимних Олимпийских играх. Выступает для своего удовольствия и для зрителей. В конце декабря на национальном чемпионате Сергей выступил неуверенно — это выступление оказалось самым худшим в карьере Воронова. В середине февраля последовало выступление на финале Кубка России, который он закончил с бронзой.

Новый олимпийский сезон российский фигурист начал в Братиславе, где на турнире Мемориал Ондрея Непелы он финишировал с серебряной медалью. Через месяц в Минске на турнире серии «Челленджер» ему удалось выступить более удачно, и он финишировал с золотой медалью, улучшив своё прежнее достижение в произвольной программе. В начале ноября стартовал на японском этапе серии Гран-при, где финишировал победителем. При этом ему удалось улучшить прежние достижения в сумме и произвольной программе. В конце ноября на американском этапе в Лейк-Плэсиде он финишировал третьим. Это позволило ему пройти в финал Гран-при. На самом Финале в Нагое спортсмен выступил удачно и занял место рядом с пьедесталом. На национальном чемпионате в середине декабря в Санкт-Петербурге Сергей выступал не совсем уверенно и финишировал только рядом с пьедесталом. Так он попал только запасным в состав сборной России.

Вне спорта 
Студент Санкт-Петербургского государственного университета физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Тренерская карьера 
В 2020 году завершил соревновательную карьеру, после чего начал тренировать. На протяжении одного сезона был одним из наставников фигуристов-парников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. По преимуществу помогал им в отработке прыжковых элементов, вращений и скольжении.

В 2021 году стал главным тренером сборной Казахстана по фигурному катанию, заняв эту должность вместо Куралай Узуровой, возглавлявшей сборную в течение семнадцати лет.

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 Неофициальный сайт С.Воронова
 

Персоналии:Санкт-Петербург
Фигуристы России
Чемпионы России по фигурному катанию